Супер Серия 2007 — первый сезон Суперсерии BWF. Проходил с 16 января по 23 декабря 2007 года.

Таблица турниров 

Место и дата проведения и дата Финала Супер Серии до сих пор неизвестны из-за того, что Катаром не было предоставлено достаточной спонсорской поддержки. Предполагалось, что он пройдёт с 2 по 6 января 2008, однако был снова отложен на неопределённый срок.

Результаты

Победители

Выступления по странам 
Таблица выступлений по странам. В таблицу входят только страны спортсмены которых побеждали на турнирах Супер Серии:

Рейтинг Супер Серии

Смена лидерства

Мужская одиночная категория

Женская одиночная категория

Мужская парная категория

Женская парная категория

Микст 

Суперсерия BWF
2007 год в бадминтоне